Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2007 vond plaats van maandag 26 februari tot en met zaterdag 3 maart 2007 in de Qatarese hoofdstad Doha.

Het was de zevende editie van het toernooi, en het viel in de categorie Tier II. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Khalifa International Tennis & Squash Complex, waar twee maanden eerder ook het tennistoernooi van de Aziatische Spelen was gehouden.

Enkelspel 
Titelhoudster Nadja Petrova was haar titel niet komen verdedigen.

De Belgische Justine Henin was als eerste geplaatst, en mocht de eerste ronde overslaan (bye). Op weg naar de finale versloeg zij enkele geplaatste speelsters: Patty Schnyder (5) in de kwartfinale en Jelena Janković (4) in de halve finale.

Hoewel Henin voor deze geplaatste speelsters drie sets nodig had, versloeg zij in de eindstrijd de als tweede geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets. Henin wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Doha op haar naam te schrijven. Het was haar 31e WTA-titel, de tweede van 2007. Zij won US$ 222.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama waren als eerste geplaatst. Helaas moesten zij zich voor het toernooi afmelden, wegens een blessure van Sugiyama.

Het met een wildcard toegelaten duo Martina Hingis en Maria Kirilenko versloeg eerst het derde reekshoofd (in de tweede ronde) en vervolgens het tweede reekshoofd (in de halve finale). Ten slotte grepen zij de titel zonder ook maar één set te verliezen in het totale toernooi. Zij versloe­gen in de finale het ongeplaatste koppel Ágnes Szávay en Vladimíra Uhlířová met ruime cijfers: 6–1 en 6–1. Het was hun enige gezamenlijke titel. De Zwitserse Hingis had daarnaast nog 36 dubbelspeltitels met andere partners; de Russin Kirilenko twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2007
Doha